Ормели́ () — караимская фамилия.

Известные носители 
 Ормели, Владимир Юрьевич (род. 1951) —  украинский и российский общественный деятель, председатель Ассоциации крымских караимов «Крымкарайлар».
 Ормели, Исаак Юфудович (1884—1940) — караимский газзан и меламед.